Шамиль Абдулаевич Магомедов:
 Магомедов, Шамиль Абдулаевич — советский и российский борец греко-римского стиля.
 Магомедов, Шамиль Абдулаевич (род. 1991) — российский боец ушу.